Il doppio del torneo di tennis Hamburg Masters 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Paul Hanley e Kevin Ullyett 6-3, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti)
 Martin Damm /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (finale) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali) 
 Pavel Vízner /  Todd Perry (secondo turno) 
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Hamburg Masters 2007
ATP Tour 2007